Зелень — многозначный термин:
 Зелень — зелёные верхние части и молодые побеги (трава) растений, применяемые для приготовления салатов, добавления в супы, при тушении мяса и тому подобного.
  () — деревня в Узденском районе Минской области Белоруссии.
 Зелень () — село в Дубровицком районе Ровненской области Украины.
 Зелень или изумруд — традиционное название для зелёного цвета и его оттенков в геральдике.
 Зелень — жаргонное название долларов США.

См. также 
 Малахитовая зелень — древнейшая краска, пигмент, который получают главным образом из молотого малахита.
 Зелёная
 Зелёное
 Зелёные (значения)
 Зелёный (значения)